Il singolare del torneo di tennis Ethias Trophy 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ernests Gulbis che ha battuto in finale Kristof Vliegen 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Ernests Gulbis (Campione)
 Olivier Rochus (quarti di finale)
 Kristof Vliegen (finale)
 Xavier Malisse (primo turno)

 Andrei Pavel (semifinali)
 Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
 Kristian Pless (primo turno)
 Thierry Ascione (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ethias Trophy 2007